Epe (gemeente), een Nederlandse gemeente.
 Epe (plaats in Nederland), hoofdplaats van de Nederlandse gemeente.
 Epe (Westfalen), een plaats in de Duitse staat Westfalen.
 Epe (Nedersaksen), een dorp in de gemeente Bramsche in de Duitse staat Nedersaksen.
 Epe (Nigeria), een havenstad in Nigeria.

Zie Epen voor het dorp in de Nederlandse provincie Limburg.